Griemiaczka () – nazwa toponimów i hydronimów w Rosji

Miejscowości 
m.in.:
 Griemiaczka – wieś w obwodzie kirowskim
 Griemiaczka – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Griemiaczka – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego
 Griemiaczka – wieś w rejonie zołotuchińskim obwodu kurskiego
 Griemiaczka – wieś w obwodzie niżnonowogrodzkim
 Griemiaczka – wieś w obwodzie samarskim
 Griemiaczka – wieś w obwodzie saratowskim
 Griemiaczka – wieś w obwodzie smoleńskim
 Griemiaczka – wieś w obwodzie tambowskim
 Griemiaczka – wieś w Tatarstanie
 Griemiaczka – wieś w obwodzie tulskim

Rzeki 
 Griemiaczka – dopływ Wiatki
 Griemiaczka – dopływ Pokszy w dorzeczu Wołgi
 Griemiaczka – dopływ Czugunki w dorzeczu Sury
 Griemiaczka – dopływ Jamny w dorzeczu Oki

Strony ujednoznaczniające